Die Ordina Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 17. bis 23. Juni 2002 in Rosmalen bei ’s-Hertogenbosch stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Nottingham die Samsung Open gespielt, welche genau wie die Ordina Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Nach vier Titeln in Folge von Australiern, zuletzt im Vorjahr von Lleyton Hewitt, gewann diesmal ein Niederländer die Einzelkonkurrenz. Hewitt zog im Viertelfinale schon vor dem Match zurück. Neuer Turniersieger wurde der Sechslistensechste Sjeng Schalken, der sich im Finale gegen Arnaud Clément durchsetzte und seinen sechsten Karrieretitel gewann.
Im Doppel siegten die Niederländer Paul Haarhuis und der Einzelsieger dieses Jahres Schalken im Vorjahr. Dieses Jahr traten sie mit anderen Partnern an. Während Schalken früh ausschied, fand Haarhuis erneut den Weg ins Finale, wo er aber von den Rekordsiegern des Turniers, Martin Damm und Cyril Suk besiegt wurde. 2000 gewannen sie das Turnier erstmals, 2001 erreichten sie das Finale. Dieses Jahr gewannen sie ihren fünften gemeinsamen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 356.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 381.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in ’s-Hertogenbosch